Broccolisoep is een groene soep, gemaakt van broccoli met vaak room of sambal toegevoegd. Het is een caloriearm gerecht dat erg gezond is vanwege de hoge voedzaamheid van broccoli. Het wordt vaak als voorgerecht gebruikt en komt uit de Nederlandse keuken.

Soep
Gerecht met kool